Slovo Mogami má několik významů:

 Mogami (řeka) – řeka v Japonsku
 Mogami (Jamagata) – japonské město v prefektuře Jamagata
 Klan Mogami – japonský klan
 Okres Mogami (Jamagata) – okres v japonské prefektuře Jamagata

Lodě:
 Mogami (1908) – chráněný křižník Japonského císařského námořnictva
 Třída Mogami (1934) – třída čtyř křižníků Japonského císařského námořnictva
 Mogami (1934) – křižník Japonského císařského námořnictva
 Třída Mogami – třída dvou fregat Japonských námořních sil sebeobrany